Seadrift (Texas), een plaats in Calhoun County in de Amerikaanse staat Texas
Seadrift (Nørgård), een lied gecomponeerd door de Deense componist Per Nørgård
Sea Drift, een lied gecomponeerd door de Britse componist Frederick Delius